Esistono più comuni francesi con questo nome

Thèze – Alpi dell'Alta Provenza
Thèze – Pirenei Atlantici
Thèze – fiume del sud della Francia, affluente del Lot